Astrapia nigra és una espècie d'ocell de la família dels paradiseids (Paradisaeidae) que habita les muntanyes Arfak, al nord-oest de Nova Guinea.

Referències 

nigra